Gerekte berkenblaasmijnmot
 Ronde berkenblaasmijnmot